Sándor Kálmán (1854–1910) birtokos, táblabíró, újságíró, lapszerkesztő
 Sándor Kálmán (1903–1962) író, újságíró